Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Sony Ericsson Open férfi egyes mérkőzéseit.

A címvédő az első kiemelt Novak Đoković volt, aki ebben az évben is megnyerte a versenyt. Döntőbeli ellenfelét, Andy Murray-t,  győzte le. Đokovićnak ez volt pályafutása harmincadik egyéni tornagyőzelme, a szezon során pedig másodszor tudott diadalmaskodni az Australian Open megnyerését követően. Miamiban (2007 és 2011 után) harmadszor tudta megszerezni a végső győzelmet. A férfiak között ő a harmadik játékos, aki legalább háromszor nyert ezen a tornán, korábban Pete Sampras (3) és Andre Agassi (6) hajtott végre hasonló bravúrt. Murray másodszor jutott döntőbe Miamiban, 2009-ben éppen Đokovićot győzte le. A szezon során harmadik ATP-döntőjét vívta, januárban Brisbane-ben megnyerte, februárban Dubajban elveszítette a finálét.

Kiemeltek
Minden kiemelt játékos a második körben kezdte meg a szereplést.

 'Novak Đoković (győztes)
 Rafael Nadal (elődöntő, visszalépett)
 Roger Federer (harmadik kör)
 Andy Murray (döntő)
 David Ferrer (negyeddöntő)
 Jo-Wilfried Tsonga (negyeddöntő)
 Tomáš Berdych (harmadik kör)
 Mardy Fish (negyeddöntő)
 Janko Tipsarević (negyeddöntő)
 John Isner (harmadik kör)
 Juan Martín del Potro (negyedik kör)
 Nicolás Almagro (negyedik kör)
 Gilles Simon (negyedik kör)
 Gaël Monfils (harmadik kör)
 Feliciano López (második kör)
 Nisikori Kei (negyedik kör)

<ol start=17>
 Richard Gasquet ''(negyedik kör)
 Olekszandr Dolhopolov ''(harmadik kör)
 Florian Mayer ''(negyedik kör)
 Fernando Verdasco ''(harmadik kör)
 Juan Mónaco ''(elődöntő)
 Jürgen Melzer ''(harmadik kör)
 Marin Čilić ''(harmadik kör)
 Marcel Granollers ''(második kör)
 Radek Štěpánek ''(harmadik kör)
 Miloš Raonić ''(harmadik kör, visszalépett)
 Viktor Troicki ''(harmadik kör)
 Kevin Anderson ''(harmadik kör)
 Juan Ignacio Chela ''(második kör)
 Julien Benneteau ''(harmadik kör)
 Andy Roddick ''(negyedik kör)
 Philipp Kohlschreiber (harmadik kör)</li>

</ol>

Főtábla
 Q = kvalifikációból felkerült
 LL = szerencsés vesztes
 WC = szabadkártyás
 R = feladta
 PR = védett ranglista
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ALT = helyettes
Döntők

Felső ág
Első szakasz

Második szakasz

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Alsó ág
Ötödik szakasz

Hatodik szakasz

Hetedik szakasz

Nyolcadik szakasz

Selejtező
Kiemeltek

  Édouard Roger-Vasselin (feljutott)
  Tobias Kamke (második kör, szerencsés vesztes)
  Guillermo García López (feljutott)
  Matthias Bachinger (második kör)
  Benoît Paire (második kör)
  Paolo Lorenzi (második kör)
  Éric Prodon (első kör)
  Igor Andrejev (első kör)
  Wayne Odesnik (visszalépett)
  Marsel İlhan (első kör)
  Simone Bolelli (feljutott)
  Björn Phau (feljutott)

 Bobby Reynolds ''(második kör)
 Rogério Dutra da Silva ''(első kör)
 Rik de Voest ''(első kör)
 Ricardo Mello ''(első kör)
 Jürgen Zopp ''(első kör, feladta)
 Horacio Zeballos ''(első kör)
 Thomas Schoorel ''(első kör)
 Michael Craig Russell ''(második kör)
 Grega Žemlja ''(első kör, feladta)
 Paul Capdeville ''(második kör)
 Tejmuraz Gabasvili ''(visszalépett)
 Andrej Golubev ''(első kör)

Főtáblára jutottak

 Édouard Roger-Vasselin Antonio Veić
 Guillermo García López Rajeev Ram
 David Goffin Roberto Bautista Agut

<ol start=7>
''' Guillaume Rufin
''' Arnaud Clément
''' Frank Dancevic
''' Szerhij Bubka
''' Simone Bolelli
 Björn Phau</li>
</ol>

Szerencsés vesztesek Tobias Kamke

Selejtezőtábla

Első selejtezőág

Második selejtezőág

Harmadik selejtezőág

Negyedik selejtezőág

Ötödik selejtezőág

Hatodik selejtezőág

Hetedik selejtezőág

Nyolcadik selejtezőág

Kilencedik selejtezőág

Tizedik selejtezőág

Tizenegyedik selejtezőág

Tizenkettedik selejtezőág

Jegyzetek

Források
 Főtábla eredményei
 Selejtező eredményei

{{DEFAULTSORT:2012essonyericssonopenférfiegyes}}
F1